Санта Круз Килетла има више значења:

 Општина Санта Круз Килетла (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Круз Килетла (Санта Круз Килетла, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику